Deception ou Déception peut faire référence aux articles :

Cinéma 
 The Deception, film américain réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1909.
 Deception, un film américain réalisé par Lewis Seiler en 1932 ;
 Déception  (Csalódás), un film hongrois réalisé par Frigyes Bán en 1942 ;
 Déception de Max Fischer (2001) ;
 Deception, le titre original du film Manipulation de Marcel Langenegger (2008).

Musique 
 Deception, un EP de Blackalicious (2000).
 Mirror of Deception, un groupe de doom metal allemand

Télévision 
 Deception, une série télévisée américaine (2013).

Géographie

Baie Déception, une baie du détroit d'Hudson, dans la partie nord de la péninsule d'Ungava, au Québec, au Canada.
 Rivière Déception, un affluent de la baie Déception laquelle se déverse dans le détroit d'Hudson. La rivière Déception coule dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière Déception Est, un affluent de la rivière Déception. La rivière Déception Est coule dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière Déception (rivière aux Rats), un affluent de la rivière aux Rats, traversant le territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Mont Deception, un sommet des montagnes Olympiques.
 Île Deception, une île de l'État de Washington aux États-Unis.

Deception (rivière) (), affluent de la rivière Otira, du district de Grey dans la région de la West Coast dans l’Île du Sud.

Île de la Déception, une île de l'archipel des îles Shetland du Sud, près de l'Antarctique.

Autres 
 Déception, un sentiment ;
 Déception (militaire), une tactique militaire.